José María Gutiérrez puede referirse a:

 José María Gutiérrez (1921-2003), actor argentino;
 José María Gutiérrez (1832-1903), político argentino;
 José María Gutiérrez de Alba (1822-1897), poeta español;
 José María Gutiérrez de Estrada (1800-1867), diplomático mexicano que integró la comisión que ofreció el trono de México en 1860;
 José María Gutiérrez Hernández Guti (1976-), futbolista español.
 José María Gutiérrez Santos (1933-2007), director de cine español.